Xeremétievka (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia
 Xeremétievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia